Кубок вызова — ежегодный волейбольный турнир, проходящий между европейскими клубами под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). Разыгрывается как для мужских, так и для женских клубных команд. С сезона 1972/73 проводился под названием Кубок обладателей кубков, с сезона 2000/01 по 2006/07 — Кубок топ-команд (Top Teams Cup — «Кубок лучших команд»). До 2007 года Кубок обладателей кубков и Кубок топ-команд являлись вторым по значимости европейским клубным турниром.

Общая информация 
В розыгрыше Кубка обладателей кубков принимали участие клубы — обладатели кубков или вице-чемпионы стран Европы. Команда, ставшая победителем турнира, в следующем розыгрыше получала возможность вновь стартовать в розыгрыше Кубка.

В первых розыгрышах Кубка топ-команд согласно регламенту не принимали участие команды стран, имевших право на заявку двух команд в Лигу чемпионов. Страны, заявившие одну команду для участия в Лиге чемпионов, получали возможность для заявки одного представителя и в Кубок топ-команд. Для стран, команды которых отсутствовали среди участников Лиги чемпионов, предусматривались 1—2-е места в розыгрыше Кубка топ-команд. Неучастие в турнире клубов из ряда ведущих волейбольных стран Европы снизило значимость Кубка. Исправлена ситуация была с сезона-2004/05, когда страны, имевшие двойное представительство в Лиге чемпионов, получили возможность для заявки по одному клубу и в Кубок топ-команд.

С сезона-2007/08 турнир получил нынешнее название и стал третьим по значимости европейским клубным турниром. В нём предусмотрено участие клубных команд, получивших на это право по результатам национальных первенств.

До 1987 года призёры соревнований определялись в ходе однокругового финального турнира с участием четырёх команд. В 1988—2010 годах финальный турнир проводился в формате финала четырёх с полуфиналами и двумя финалами за 1-е и 3-е места. С сезона-2010/11 предусмотрена система плей-офф на всех стадиях розыгрыша.

Призёры

Мужчины

Женщины

Финалы

Примечания

Литература 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов.— Томск: Компания Янсон, 2001.

Ссылки 
 Кубок вызова ЕКВ
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

Европейские волейбольные клубные соревнования
Кубок вызова ЕКВ